Der Hochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2006 wurde am 8. und 11. August 2006 im Ullevi-Stadion der schwedischen Stadt Göteborg ausgetragen.

Europameisterin wurde die Belgierin Tia Hellebaut, die den Wettbewerb überraschend gewann. Rang zwei belegte die Bulgarin Wenelina Wenewa. Bronze ging an die schwedische Titelverteidigerin, WM-Dritte von 2003 und Weltmeisterin von 2005 Kajsa Bergqvist.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserungen 
Der bestehende EM-Rekord wurde im von zwei Athletinnen um einen Zentimeter verbessert. Darüber hinaus gab es einen neuen Landesrekord.
 Meisterschaftsrekorde
 2,03 m – Tia Hellebaut (Belgien), Finale am 11. August, erster Versuch
 2,03 m – Wenelina Wenewa (Bulgarien), Finale am 11. August, zweiter Versuch
 Landesrekord:
 1,92 m – Deirdre Ryan (Irland), Qualifikation am 8. August (Gruppe B), erster Versuch

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
8. August 2006, 18:45 Uhr

24 Teilnehmerinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 1,92 m. Dreizehn Athletinnen erreichten diese Marke (hellblau unterlegt), womit die Mindestanzahl von zwölf Finalistinnen übertroffen war. Sie qualifizierten sich für das drei Tage später stattfindende Finale. Alle weiteren Hochspringerinnen schieden aus.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

11. August 2006, 18:30 Uhr

Vor heimischem Publikum galt die Titelverteidigerin Kajsa Bergqvist als hohe Favoritin, aber in einem hochklassigen Wettkampf mit vier Springerinnen über 2,01 m musste sie sich wie ihr Landsmann Stefan Holm im Männerhochsprung mit Bronze begnügen. Es siegte die Siebenkämpferin Tia Hellebaut, die im Finale zwei Landesrekorde aufstellen konnte. Im letzten Sprung der Konkurrenz scheiterte die Bulgarin Wenelina Wenewa knapp an 2,05 m und verpasste so das erste Hochsprunggold bei Europameisterschaften nach Stefka Kostadinowa 1986 für Bulgarien.
Deirdre Ryan sprang in der Qualifikation mit 1,92 m irischen Landesrekord, kam im Finale jedoch nicht mehr in diese Bereiche und wurde Dreizehnte.

Weblinks 
 Göteborg European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 31. Januar 2023
 Women High Jump European Championship 2006 Göteborg (SWE), todor66.com, abgerufen am 31. Januar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 20th European Athletics, Championships, Göteborg SWE 07–13 AUG 2006, Ullevi Stadium, Women High Jump, S. 667, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 31. Januar 2023
 Track and Field Statistics, XIX European Championship, Göteborg 2006, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 31. Januar 2023

Videolinks 
 2006 European Championships Women's High Jump - 1st Tia Hellebaut, youtube.com, abgerufen am 31. Januar 2023
 Belgium’s UNFORGETTABLE night in 2006, youtube.com, abgerufen am 31. Januar 2023
 2006 European Championships Women's High Jump - 2nd Venelina Veneva, youtube.com, abgerufen am 31. Januar 2023
 2006 European Championships Women's High Jump - 3rd Kajsa Bergqvist, youtube.com, abgerufen am 31. Januar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 2006